Álvaro Colom (1951-2023), homme politique guatémaltèque ;
 Antonio Colom (1978-), coureur cycliste espagnol ;
 Jaume Fàbrega i Colom (1948-), historien, journaliste, critique d'art et consultant gastronomique espagnol ;
 Joan Colom (1921-2017), photographe espagnol ;
 Josep Colom (1947-), pianiste espagnol ;
 Teresa Colom i Pich (née en 1973), poétesse andorrane.

Patronyme hispanique